Dreyschock ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dreyschock (1818–1869), deutscher Pianist und Komponist
 Elisabeth Dreyschock (1834–1911), deutsche Sängerin und Gesangslehrerin, Ehefrau von Raimund Dreyschock
 Felix Dreyschock (1860–1906), deutscher Pianist und Komponist, Sohn von Raimund und Elisabeth Dreyschock
 Raimund Dreyschock (1824–1869), deutscher Violinist, Bruder von Alexander Dreyschock